Arthur et les Minimoys peut être :

Livres 
 Arthur et les Minimoys, une série de quatre romans pour la jeunesse de Luc Besson et Céline Garcia ;
 Arthur et les Minimoys, le premier volet de cette série, paru en 2002 (les autres étant Arthur et la Cité interdite (2003), Arthur et la Vengeance de Maltazard (2004), Arthur et la Guerre des deux mondes (2005)).

Films 
 Arthur et les Minimoys, un film d'aventure réalisé par Luc Besson, sorti en 2006, adaptation cinématographique des deux premiers volets de la série de livres (le film a deux suites, Arthur et la Vengeance de Maltazard et Arthur 3 : La Guerre des deux mondes). 
 Un film d'horreur basé sur l'univers des films, Arthur, malédiction sorti en juin 2022.

Œuvres dérivés 
 Arthur et les Minimoys, le jeu vidéo tiré du film ;
 Arthur et les Minimoys, une série télévisée d'animation française créée par Pierre-Alain Chartier en 2015.

Attractions 
 Arthur, des montagnes russes d'Europa-Park à Rust dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne ;
 Arthur, l'Aventure 4D, une attraction de cinéma 4-D au Futuroscope, près de Poitiers.